Скок мотком у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 1999. у Маебашију Јапан одржано је 5. марта.

Титулу освојену у  Паризу 1997 бранила је Стејси Драгила из САД.

Земље учеснице 
Учествовала је 24 такмичарки из 18 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1) 
  (2)
  (1) 
  (2) 
  (1) 
  (2)
  (1) 
  (1) 
  (1)
  (2)
  (1) 
  (2)
  (1) 
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 4. март 1999. године

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком у дворани пре првенства (5. марта 1999), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1999.

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 5. марта 1999. године у 08:30. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1999.
 Резултати скока мотком за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1999.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани